Сесто:

 Сесто — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.
 Сесто-Сан-Джованни — город на северо-западе Италии, в провинции Милан области Ломбардия.
 Сесто-Календе — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.
 Сесто-Кампано — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 Сесто-аль-Регена — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.
 Сесто-Фьорентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
 Сесто-эд-Унити — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.